«Майами Марлинс» — американская профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Майами-Гарденс, штат Флорида, (первоначально «Флорида Марлинс» с 1993 по 2011 года). Клуб является членам Восточного дивизиона Национальной лиги Главной лиги бейсбола. Первые девятнадцать сезонов «Марлинс» проводили свои домашние игры на стадионе «Сан Лайф». Начиная с сезона 2012 года, «Майами» проводит домашние игры в парке «Марлинс» в Маленькой Гаване. Несмотря на то, что они выиграли два титула Мировой серии в своей истории (1997 и 2003), они являются  одна из двух франшиз МЛБ, которая никогда не выигрывала дивизион, наряду с еще одной командой расширения — «Колорадо Рокиз»

Легенда

Результаты 

<onlyinclude>

Результат по десятилетиям 

Статистика взята с сайта baseball-reference.com и актуальна на 5 декабря 2021 года.

Примечания 

 
Майами Марлинс